Jiangkou Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiangkou (köpinghuvudort), Fujian, 
 Jiangkou (köping i Kina, Anhui), 
 Jiangkou (köping i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar